kw o KW puede referirse a:

 Kuwait, por su código ISO 3166-1.
 .kw, dominio de nivel superior geográfico (ccTLD) para Kuwait.
 Kilovatio (kW).
 Autoionización del agua (Kw).
 Idioma córnico, por su código ISO 639.
 Kitchener–Waterloo, Ontario, Canadá.
 Kripke's Wittgenstein en Kripkenstein.
 Universidad de Kwangwoon.
 Kenworth, empresa fabricante de camiones.

Siglas